La regione del Sud-Ovest (ufficialmente Sud-Ouest, in francese) è una delle 13 regioni del Burkina Faso. La capitale della regione è Gaoua.

Province
La regione è suddivisa in 4 province:
Bougouriba
Ioba
Noumbiel
Poni

Note

Sud-Ovest